R8 eller R-8 kan syfta på...

 R8 (motorväg, Belgien) – en motorväg i Belgien
  Kaliningrad R-8 – en jaktrobot
 Leica R8 – en kamera från Leica, se Leica R
 Renault 8 – en bil från Renault
 Audi R8 – en sportbilsmodell med mittmonterad motor från Audi
 Audi R8 (racerbil) – en sportvagnsprototyp tillverkad av den tyska biltillverkaren Audi